Казахстанско-Британский технический университет, сокр КБТУ — научно-образовательный кластер, объединяющий университет, научно-исследовательские и опытно-конструкторские институты; был создан для обеспечения взаимосвязи инновационного, научно-исследовательского и образовательного блоков, а также реальной интеграции науки, образования и производства.

История КБТУ 
Идея создания Казахстанско-Британского технического университета (КБТУ) принадлежит бывшему Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву. Глава государства провёл ряд переговоров и встреч с официальными представителями Объединённого Королевства, в результате которых был составлен Меморандум о взаимопонимании двух стран, подписанный в ноябре 2000 года. Патроном университета стал Премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

Университет учреждён Постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 августа 2001 года № 1027 в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Министерством образования и науки Республики Казахстан и Британским Советом.

С казахстанской стороны учредителем является Правительство Казахстана, уполномоченным органом — Министерство образования и науки Республики Казахстан. Становлению университета активно содействовали и продолжают оказывать содействие Администрация Президента, Министерство образования и науки, Министерство энергетики и минеральных ресурсов, Министерство финансов, Агентство по стратегическому планированию, Посольство Казахстана в Лондоне, Фонд образования Н.Назарбаева. Из них четыре ведомства представлены в Совете Директоров Университета, председатель которого — дочь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динара Назарбаева, состояние которой составляет более 2 миллиардов долларов, жена Тимура Кулибаева, обладающего таким же капиталом.

С британской стороны партнёрами КБТУ стали Посольство Великобритании в Казахстане и его основной представитель — Британский Совет. Образовательные и сопутствующие консультативные услуги предоставляют: Абердинский университет и Университет имени Роберта Гордона, расположенные в нефтяной столице Великобритании, город Абердин; Университет Хериот-Уотт (г. Эдинбург) и Вестминстерский университет (г. Лондон). Эти университеты имеют углублённые учебные программы «Нефтегазовый промысел» и «Деловое управление». Более того, они занимают лидирующее положение на образовательном рынке нефтегазовой отрасли во всем мире.

С 2003 года Постановлением Правительства Республики Казахстан от № 987 от 26.09.2003 г. единственным акционером АО КБТУ стало АО «НК КазМунайГаз».

В 2003 году был создан образовательный центр ТОО «Институт инжиниринга и информационных технологий КБТУ».

С 2005 года действует образовательная программа двойного диплома бакалавриата КБТУ и Лондонской Школы экономики и политических наук.

В 2010 - 2011 гг. КБТУ получил 100% акций АО «Институт топлива, катализа и электрохимии им. Д.В. Сокольского» и АО «Институт химических наук им. А.Б. Бектурова».

В 2018 году в рамках исполнения Программы приватизации пакет акций АО «Казахстанско-Британский технический университет» был куплен Общественным фондом «Фонд образования Нурсултана Назарбаева», согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан №1141 от 30.12.2015 г..

Здание КБТУ 

Здание Правительства начали строить в 1938 году, стоимость работ должна была составить 14 млн рублей, но к 1941 году на месте вырыли лишь котлованы. В годы войны строительство приостановилось. Оно возобновилось лишь в 1951 году.

Учебное заведение расположено в бывшем здании Верховного Совета КазССР (Дом Правительства), которое было построено в 1951—1957 годах. Здание проектировалось в мастерской Моспроекта под руководством архитектора Б. Р. Рубаненко, рабочие чертежи выполнялись Казгорстройпроектом под руководством П. А. Мамонтова, Г. А. Калиша.

Здание в плане состоит из трёх композиционных объёмов, связанных между собой широкими проходами. В центре их — зал заседаний Верховного Совета, расположенный по главной продольной оси здания, он образует два прямоугольных внутренних двора. Архитектурное решение главного фасада — огромный 8-колонный пространственный портик, создающий эффектную игру света и тени. Интерьер отличается четкой планировкой внутреннего пространства здания. В 1972 году расширены боковые корпуса. Является памятником архитектуры республиканского значения.

В этом здании в 1991 году был принят Закон о независимости Республики Казахстан. В 2018 году прошла реконструкция главного зала КБТУ. Для этого потребовалось возведение специальных строительных лесов высотой в 14 метров.

За зданием КБТУ находится мемориальный комплекс «Аллея бюстов», посвящённый деятелям, принявшим участие в установлении Советской власти в Семиречье.

Факультеты 
КБТУ включает факультеты:

 Факультет информационных технологий;
 Факультет энергетики и нефтегазовой индустрии;
 Факультет геологии и геологоразведки;
 Научно-образовательный центр математики и кибернетики;
 Казахстанская морская академия;
 Научно-образовательный центр химической инженерии;
 Международная школа экономики;
 Бизнес школа;
 Научно-образовательный центр альтернативной энергетики и нанотехнологий;

 Научно-образовательный центр материаловедения и проблем коррозии.

О КБТУ 
За беспрецедентно короткий для университетов срок КБТУ стал новым лидером высшего технического образования в Казахстане, проводящим научные исследования как для базовых отраслей экономики, так и в сфере High-Tech.

Обеспечивая подготовку специалистов для крупнейших мировых компаний, осуществляющих инвестиции в казахстанскую экономику, КБТУ является победителем Межконтинентального Кубка Интеллектуальных олимпиад среди университетов Европы, Америки и Азии, победителем Международного дебатного турнира, проводимого под эгидой ООН, абсолютным чемпионом Казахстана и Центральной Азии по компьютерному программированию и традиционно представляют страну в финалах Чемпионата Мира среди студенческих команд.

Благодаря свободному владению английским языком и знанием современных информационных технологий, выпускники университета отлично зарекомендовали себя в иностранных компаниях-инвесторах. Выходцы из КБТУ заняли I место в Египте на соревновании Invensys среди всех национальных команд, работающих на нефтегазовых объектах в различных странах мира. Команда «Ferrum Logic» из КБТУ заняла I место в конкурсе проектов Национального инновационного фонда РК.

Достижения университета находят поддержку у лидеров Казахстана и Великобритании. Президент Назарбаев Н. А. определил КБТУ партнёром Всемирного Инновационного Фонда, возглавляемого Нобелевским лауреатом Джеромом Карле. Герцог Йоркский (Принц Эндрю) учредил для лучших студентов-лидеров свою именную стипендию и лично вручал дипломы первым выпускникам магистратуры КБТУ.

В 2009 году КБТУ стал первым (и до настоящего времени единственным) отечественным вузом, получившим международную аккредитацию своих инженерных программ в Великобритании (в крупнейшем в мире Институте морского инжиниринга, науки и технологии, который проводит аккредитацию в соответствии с Королевской грамотой и лицензией Инженерного совета Соединенного Королевства).

В 2009 году КБТУ получил статус «Affiliate Centre University of London» и право выдавать диплом Лондонского университета выпускникам совместной программы с Лондонской Школы Экономики (LSE), которую закончили такие известные мировые деятели как Джон Кеннеди, Джордж Сорос, Романо Проди, Пьер Трюдо, Королева Маргарет II и многие другие. 

В 2011 году КБТУ стал первым отечественным вузом, получившим международную аккредитацию своих компьютерных программ в США (в самом авторитетном американским агентстве ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology).

Университет стремится к дальнейшей интеграции в мировое образовательное пространство и принимает активное участие в международных академических рейтингах. Являясь лучшим техническим университетом Казахстана в 2010 и 2011 годах (рейтинг НКАОКО), КБТУ вступил в члены Американской ассоциации AACSB (Associationto Advance Collegiate Schools of Business), сделав заявку на международную аккредитацию программ в области экономики и финансов.

Принцип развития КБТУ — это трансформация в университет исследовательского типа, это образование через взаимодействие образовательного процесса с наукой и индустрией. В структуре КБТУ функционируют Институт химических наук им. А. Б. Бектурова и Институт органического катализа и электрохимии им. Д. В. Сокольского. КБТУ обладает такими современными системами, как Суперкомпьютер IBM BladeCentre, благодаря которому КБТУ на технологическом уровне интегрировался с 70 исследовательскими организациями Европы и США.

Свою социальную ответственность КБТУ видит не только в качественной подготовке своих выпускников, но и в особой миссии — формировании новой волны технической элиты.

Иногородним студентам, нуждающимся в жилье, КБТУ предоставляет места в Доме магистрантов и студентов (ДМиС)

К услугам иногородних студентов КБТУ располагает Домом магистрантов и студентов с отдельной охраняемой территорией, занимающей более 1 гектара. На территории Дома магистрантов и студентов расположены четыре корпуса, вместительностью на 671 человек.

Рейтинги и аккредитации 
— На протяжении последних 9 лет (2010—2018 гг.) КБТУ признаётся лучшим техническим вузом Казахстана по Генеральному рейтингу НКАОКО (Независимое казахстанского агентство по обеспечению качества в образовании) .

· По данным QS World University rankings КБТУ вошёл в список лучших 600 университетов в 2012 году, тем самым присоединившись к группе быстроразвивающихся технических вузов мира. По результатам исследования КБТУ набрал наивысшее количество баллов среди университетов в Казахстане по показателям «индекс академической репутации» и «индекс репутации среди работодателей», оставив позади КазНТУ им. К. И. Сатпаева, АИЭС, КазНУ им. Аль-Фараби и другие вузы Казахстана.

· Лучшие в Казахстане программы Нефтегазовое дело, Химическая инженерия, Информационные технологии (НКАОКО)

· Единственный Казахстанский университет, получивший международную аккредитацию агентства ABET (Совет по аккредитации в области техники и технологий) США по всем компьютерным специальностям.

· Единственный Казахстанский университет, получивший международную аккредитацию инженерных программ британского Института морского инжиниринга, науки и технологии (IMarEST), имеющего королевскую грамоту и лицензию Инженерного совета Соединенного Королевства.

· Программа КБТУ «Магистр в финансовом анализе» является единственной официально признанной программой CFA Institute в Казахстане и Центральной Азии.

· Бизнес Школа КБТУ проходит аккредитационные процедуры Международного совета по аккредитации бизнес школ и программ бизнес образования (ACBSP — Accreditation Council for Business Schools and Programs).

· Бизнес Школа КБТУ получила международную аккредитацию ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), «Ассоциация Дипломированных Сертифицированных Бухгалтеров».

Международные связи

Программы двойного диплома 
 Лондонская школа экономики (совместно с международной школой экономики КБТУ)
 Женевская бизнес школа (совместно с бизнес школой КБТУ)
 University of Northampton (совместно с бизнес школой КБТУ)
 IFP Energies Nouvelles, Французский институт нефти и газа (совместно с факультетом энергетики и нефтегазовой индустрии)

Программы обмена для студентов и преподавателей 
 University of Cambridge (Великобритания)
 University Campus Suffolk (Великобритания)
 University of Northampton (Великобритания)
 Soongsil University (Корея)
 Sejong University (Корея)
 Азиатско-Тихоокеанский университет технологий и инноваций (Малайзия) Технологический университет Малайзии

Аффилированные университеты 
 В 2009, КБТУ получил статус «Аффилированного Центра» Лондонской школы экономики, с правом выдачи дипломов Лондонского университета выпускникам совместной программы Лондонской школы экономики и политических наук (LSE)
 В 2011, КБТУ стал официальным партнёром Центра стратегии и конкурентоспособности Гарвардской Бизнес Школы

Профессорско-преподавательский состав мирового уровня 
— 30 % от общего состава штатных преподавателей являются иностранными преподавателями из Великобритании, Германии, США, Канады, Венгрии, Кореи, Индии и других стран. 60 % в бизнес школе, 100 % на программах МБА

— Более 40 приглашённых зарубежных преподавателя каждый год

— 70 % преподавательского состава имеют степень Ph.D.

Профессорско-преподавательский состав КБТУ имеет обширный опыт преподавательской и научной работы в таких университетах как: Massachusetts Institute of Technology (США), Harvard University (США), London Business School (Великобритания), The Robert Gordon University (Шотландия), и другие.

Международные стажировки преподавателей и научно-исследовательские проекты 
 Преподаватели факультета информационных технологий проходят научную стажировку в University of Antwerpen и University Libre of Brussels, обмениваются опытом и результатами научных исследований, знакомятся с новейшими методиками обучения.
 По магистерской программе «Petroleum Engineering» университета Heriot-Watt сотрудники стажируются в г. Эдинбург, участвуют в создании проектов разработки для месторождений «X-Field» и «W-Field».
 Профессора кафедры «Геологии и физики Земли» принимали активное участие в выполнении совместного научно-исследовательского проекта с учёными США, спонсируемого NSF (National Science Foundation) в области структурной геологии.
 Активно взаимодействуют преподаватели КБТУ и ведущего технического университета Австрии Montan University of Leoben в области Reservoir Engineering, Drilling, Production и Applied Geosciences.
 Преподаватели факультета информационных технологий проходят научную стажировку в University of Antwerpen и University Libre of Brussels, обмениваются опытом и результатами научных исследований, знакомятся с новейшими методиками обучения.
 По магистерской программе «Petroleum Engineering» университета Heriot-Watt сотрудники стажируются в г. Эдинбург, участвуют в создании проектов разработки для месторождений «X-Field» и «W-Field».
 Сотрудничество с Кембриджским Университетом налажено практически всеми факультетами и институтами КБТУ. Первый совместный проект состоялся 3 года назад и был посвящён исследованию актуальных проблем неотектоники и землетрясений, геоморфологии неотектонических процессов и формирования разломов, которые особенно актуальны для Казахстана.
 Проводятся совместные научно-исследовательские работы в области магнетизма горных пород, петрофизике и геологии с факультетом наук о Земле университета Мюнхена, Германия, а также с колумбийским университетом Симона Боливара в области исследований нефтематеринских пород, процессов миграции и биодеградации нефти, а также изучения тяжёлых месторождений нефти. В результате сотрудничества также были проведены совместные полевые работы.
 Студенты, сотрудники и преподаватели КБТУ ежегодно становятся обладателями именных стипендий и грантов, имеют возможность прохождения практики за рубежом, например: стипендии фонда LRET (Lloyd’s Register Entrust Fund); гранты компании Тоталь на обучение в магистратуре IFR School во Франции; стипендии SAIPEM SPA (Eni Group) на обучение в магистратуре Международного Морского Колледжа Королевства Оман по морской специальности; программы Erasmus Mundus, IREX и другие.

Карьера после КБТУ 
Благодаря своей репутации одного из лучших вузов Казахстана и тесным связям с компаниями нефтегазового и других секторов, КБТУ открывает широкие возможности трудоустройства для своих выпускников.

КБТУ аффилирован с фондом национального благосостояния «Самрук-Казына» и активно сотрудничает с дочерними компаниями фонда, такими как КазМунайГаз, Казатомпром, Казахстан Темир Жолы, Air Astana, Казахтелеком, Самрук-Энерго, Казкоммерцбан и Халык Банк и более 200 другими.

Эти компании являются не только партнёрами КБТУ, обеспечивая университет финансовыми, технологическими и другими ресурсами, но также являются основными работодателями для выпускников КБТУ.

В дополнение к компаниям фонда «Самрук-Казына», КБТУ активно работает по вопросам трудоустройства выпускников с такими международными и национальными гигантами как аудиторские компании Большой четвёрки, Тенгизшевройл, Halliburton, Danone, Procter & Gamble, и многими другими.

Научно-технический потенциал КБТУ 
В состав КБТУ входят:

— 2 химических исследовательских института (Институт химических наук и Институт органического катализа и электрохимии)

— Институт Нефтегазового Инжиниринга и Информационных Технологий (iKBTU)

— 20 Научно-исследовательских центров и лабораторий (НОЦ и НИЛ)

— учебные тренинговые центры

Нефтегазовый сектор, машиностроение, материаловедение

1. ТОО «Институт нефтегазового инжиниринга и информационных технологий КБТУ»

2. Тренинговый центр Казахстанской
Морской Академии

3. НИЦ нефтегазового машиностроения и трубопроводного транспорта

4. НИЛ «Прикладное моделирование нефтяных и газовых месторождений»

5. Лаборатория нанотехнологий

6. Инженерная лаборатория Cals-технологий

7. НИЛ мехатроники и робототехники

8. НИЛ «Перспективные материалы и технологии»

9. НИЛ материаловедения

Информационные технологии прикладная математика

10. НОЦ математики и кибернетики

11. Центр компетенций по информационным технологиям

12. НИЛ «Суперкомпьютерные технологии и программное обеспечение»

13. НИЛ «Математическое моделирование технологических процессов в нефтегазовой отрасли»

Химия и химическая инженерия

14. АО Институт химических наук им. А. Б. Бектурова

15. АО Институт органического катализа и электрохимии им. Д. В. Сокольского

16. НОЦ химической инженерии

17. НИИЛ нефтепромысловой и коллоидной химии

Ректоры 
 2002—2004 — Ахметов, Адиль Курманжанович
 2004—2017 — Бейсембетов Искандер Калыбекович
 2017 —2021 — Ибрашев Кенжебек Ниязович
 с 2022 — Габдуллин Маратбек Тулебергенович

Примечания 

Университеты Алма-Аты
Университеты по алфавиту
Технические университеты Казахстана
Памятники истории и культуры Казахстана республиканского значения в Алма-Ате